Сосновый Бор () — село в Чугуевском районе Харьковской области Украины. Относится к Волчанской городской общине.

Код КОАТУУ — 6321686404. Население по переписи 2001 года составляет 154 человека: 69 мужчин и 85 женщин.

Географическое положение 
Село Сосновый Бор находится на левом берегу реки Польная за 4 км до её впадения в Печенежское водохранилище, выше по течению расположены сёла Польная и Украинское, на противоположном берегу — село Лосевка. От водохранилища село отделяет большой сосновый лес.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
Село основано в 1775 году под наименованием Гнилушка. В 1956 году село Гнилушка переименовано в Сосновый Бор.

Экономика 
В селе есть молочно-товарная ферма.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания